Topônimos
Praga — capital e maior cidade da República Checa
 Praga (Varsóvia) — burgo histórico da Varsóvia, a capital da Polônia

Biologia
 Praga biológica — surto de determinadas espécies nocivas ao desenvolvimento agrícola ou que destroem a propriedade humana
 Praga vegetal — outra denominação de erva daninha
 Praga de Justiniano
 Praga urbana
 Dez pragas do Egito
 Praga de ratos em Castela e Leão de 2007

Outros
 Praga (empresa) — empresa automobilística com sede em Praga

Ver também
 Maldição

Desambiguação